Ashington puede hacer referencia a:

Lugares de Inglaterra 
 Ashington, municipio de Northumberland;
 Ashington, localidad en Sussex Occidental;
 Ashington, localidad en Dorset;
 Ashington, localidad en Somerset;
 Ashington End, localidad en East Lindsey.